Adrara San Martino – comune italiano della Lombardia
 Adrara San Rocco – comune italiano della Lombardia